Конфликт:
 Конфликт — столкновение или борьба, враждебное отношение, противоречие.
 Конфликт — в нарратологии, столкновение противоположных взглядов действующих лиц в эпосе, драме, в произведениях лиро-эпического жанра, а также в лирике, если в ней присутствует сюжет.
 Конфликт — в психологии, отсутствие согласия между двумя или более сторонами — лицами или группами.
 «Конфликт» — кукольный мультфильм, «Союзмультфильм», 1983 год, режиссёр — Г. Бардин.
 «Конфликт» — фильм нуар режиссёра Кёртиса Бернхардта, вышедший на экраны в 1945 году.

См. также 
 Konflict
 Конфликтология
 Ролевой конфликт
 Культурный конфликт
 Межэтнический конфликт